Polgári jog, jogág, a magánjog része
 Polgári Jog, jogi folyóirat
 Polgári Jog (2016–) online folyóirat
Hasonló néven
 Polgárjog